Ю́ные тита́ны, вперёд!
 Юные титаны, вперёд! (мультсериал)
 Юные титаны, вперёд! (мультфильм)

Мультипликация США